Блэ́ксланд () — английская фамилия. Известные носители:
 Блэксланд, Грегори (1778—1853) — австралийский первопроходец, инициатор и участник экспедиции 1813 года через Голубые горы, коммерсант, фермер, один из первых австралийских виноделов. 
  (1880—1963) — английский хирург.